Název Vlčí potok má více vodních toků:

 Vlčí potok (přítok Bílé Oravy) – pravostranný přítok Bílé Oravy na Slovensku v okrese Námestovo
 Vlčí potok (přítok Brumovky) – pravostranný přítok Brumovky v okrese Zlín
 Vlčí potok (přítok Divoké Orlice) – pravostranný přítok Divoké Orlice v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí
 Vlčí potok (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okresech Banská Bystrica a Zvolen
 Vlčí potok (přítok Chodovského potoka) – levostranný přítok Chodovského potoka v okrese Karlovy Vary
 Vlčí potok (přítok Klabavy) – levostranný přítok Klabavy v okresech Příbram a Rokycany
 Vlčí potok (přítok Olšavy) – levostranný přítok Olšavy v okrese Uherské Hradiště
 Vlčí potok (přítok Oravice) – pravostranný přítok Oravice na Slovensku v okrese Tvrdošín
 Vlčí potok (přítok Rokytky) – levostranný přítok Rokytky v okrese Liberec
 Vlčí potok (přítok Úhlavy) – pravostranný přítok Úhlavy v okresech Klatovy a Plzeň-jih
 Vlčí potok (přítok Uličky) – pravostranný přítok Uličky na Slovensku v okrese Snina
 Vlčí potok (přítok Zeleného potoka) - pravostranný přítok Zeleného potoka v okrese Trutnov